Giuliana di Nassau-Dillenburg (1546-1588), figlia di Guglielmo I di Nassau-Dillenburg e della sua seconda moglie Giuliana di Stolberg-Wernigerode (anch'essa al secondo matrimonio), sorella di Guglielmo I d'Orange e moglie dal 1575 al conte Alberto VII di Schwarzburg-Rudolstadt.

Giuliana di Nassau-Dillenburg (1587-1643), figlia di Giovanni VII di Nassau-Siegen e di sua moglie Maddalena di Waldeck, e seconda moglie del langravio Maurizio d'Assia-Kassel.